Příjmení Barfield nosí více významných osobností:

 Lauren Barfield (* 1990) – americká volejbalistka
 Owen Barfield (1898–1997) – britský jazykovědec, filosof a spisovatel
 Velma Barfield (1932–1984) – americká masová vražedkyně